Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel Rogers Cup) van 2012 vond plaats van 7 tot en met 13 augustus 2012 in de Canadese stad Montreal. Het was de 111e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Montreal/Toronto 2012. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel. Titelhoudster Serena Williams (WTA-ranking 4) was haar titel echter niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Viktoryja Azarenka moest in de tweede ronde opgeven wegens een knieblessure. Het vijfde reekshoofd Petra Kvitová uit Tsjechië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tiende geplaatste Chinese Li Na in drie sets. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel. De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de tweede ronde. De Belgische Yanina Wickmayer en de Nederlandse Arantxa Rus kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Liezel Huber en Lisa Raymond waren als eerste geplaatst. De Amerikaanse dames bereikten zonder setverlies de halve finale, waar ze werden uitgeschakeld door het derde reekshoofd, het koppel Nadja Petrova en Katarina Srebotnik. Petrova en Srebotnik werden op hun beurt in de finale verslagen door het ongeplaatste duo Klaudia Jans/Kristina Mladenovic – na "een set beiden" wonnen Jans en Mladenovic de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke WTA-titel. Jans bezat al twee eerdere titels; Mladenovic geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Enkelspel
 Dubbelspel

2012
Montreal
Sportevenement in Montreal